Jméno a příjmení Jiří Král má více nositelů:

 Jiří Král (lékař) (1899–1995) – český tělovýchovný lékař
 Jiří Král (zoolog) (1907–1969) – český zoolog
 Jiří Král (pilot) (1910–1940) – český stíhací pilot
 Jiří Král (motocyklový závodník) (* 1948) – český silniční motocyklový závodník
 Jiří Král (herec) (* 1973) – český herec
 Jiří Král (volejbalista) (* 1981) – český volejbalista
 Jiří Král (youtuber) (* 1990) – český youtuber